Крыса — славянская (польская и украинская) фамилия.

Известные носители 
 Крыса, Михаил (1619—1678) — киевский полковник, участник восстания Хмельницкого.
 Крыса, Олег Васильевич (род. 1942) — американский скрипач украинского происхождения.

См. также 
 Крысин
 Крысанов